Степа́нов () — русская фамилия, образованная от имени Степан. В Списке общерусских фамилий занимает 40-е место.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Степанов, Аркадий Фёдорович (1933—2008) — советский марийский деятель культуры, музейный работник, этнограф, краевед, педагог.
 Степанов, Арсений Иванович (1921—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Степанов, Артём Михайлович (1920—1998) — советский карельский писатель.
 Степанов, Афанасий Егорович (1920—1956) — коневод, заведующий коневодческой фермой; Герой Социалистического Труда (1948).

Б

В 
 
 
 
 
 
 
 Степанов, Виталий Алексеевич (род. 1941) — Заслуженный деятель науки Российской Федерации, один из первооткрывателей золоторудного месторождения «Пионер», доктор геолого-минералогических наук, профессор, Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН (Хабаровск)
 
 Степанов, Владислав Генриевич (род. 1970) — российский преступник, сбежавший убийца.

Г

Д 
 Степанов, Данил Андреевич (род. 2000) — российский футболист.
 Степанов, Дмитрий Тихонович (1918—2002) — Герой Советского Союза.

Е 
 
 Степанов, Ефим Николаевич (род. 1950) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.

И 
 
 
 Степанов, Илларион Петрович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Степанов, Илья Александрович (род. 1970) — украинский шашист.
 Степанов, Ипатий Степанович (1912—1937) — марийский поэт, прозаик, драматург, журналист, переводчик.
 Степанов, Ипполит Семёнович (?—1772) — отставной ротмистр, депутат от дворянства Верейского уезда Московской губернии в комиссии о сочинении нового уложения.

К 
 Степанов, Клавдий Петрович (1854—1910) — русский живописец, график, портретист, плакатист.

Л 
 Степанов, Лев Борисович (1908—1971) — советский композитор.

М 
 
 Степанов, Милан (род. 1983) — сербский футболист.

Н 
 Степанов, Нестор Степанович (1871 — после 1931) — машинист, депутат II Государственной Думы от Пензенской губернии.

О 
 
 Степанов, Онуфрий (?—1658) — сибирский казак.

П

Р 
 Степанов, Разумник Петрович (1889—1933) — подъесаул.

С 
 
Степанов Сергей Александрович ( 1 08 1928 - 10 10 2008 ) - Москонцерт - артист эстрады и цирка, силовой акробат

Т 
 Степанов, Теймураз Георгиевич (более известен под фамилией Мамаладзе; 1934—1999) — советский журналист, помощник Эдуарда Шеварднадзе.
 Степанов, Тихон Фёдорович (1795—1847) — русский писатель, экономист.

Ф 
 
 Степанов, Филипп Петрович (1857—1933) — участник Русско-турецкой войны, первый публикатор протоколов сионских мудрецов.

Э

Ю

Я



Двойные фамилии 
 Степанов-Колосов, Константин Федорович (1894—1962) — режиссёр театра, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944).
 Скворцов-Степанов, Иван Иванович (1870—1928) — советский государственный и партийный деятель, историк, экономист.

Населённые пункты 
 Степанов — хутор в Ростовской области, Россия.
 Степанов — упразднённый посёлок в Гомельской области, Белоруссия.
 Степанов — упразднённая деревня в Могилёвской области, Белоруссия.

См. также 
 
 Степано-Савченский
 Степанцов

Примечания